Letónia ou Letônia
Letões — povo da Letónia
Língua letã

Desambiguações de gentílicos